Cave se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ronald D. Cave
 George H. Cave